3-я Украинская советская дивизия () — воинское соединение Украинской советской армии в период Гражданской войны в России.

История

1-е формирование 
1918 год

2-е формирование 
1919 год

7 апреля в составе Украинского фронта образована Группа войск одесского направления путём выделения войск из Группы войск харьковского направления. В состав группы вошла и 1-я Заднепровская бригада (встречается в литературе 2-й номер бригады) 1-й Заднепровской Украинской советской дивизии под командованием Н. А. Григорьева.

Основные силы 1-й Заднепровской Украинской советской дивизии, управление, дивизионные части и 1-я Заднепровская бригада, с 10 апреля находились городе Симферополь.

15 апреля приказом по войскам Украинского фронта созданы 2-я и 3-я Украинские советские армии (на основе решения Реввоенсовета Украинского фронта от 24 марта 1919).

2-я Украинская советская армия Красной Армии создана из частей Группы войск харьковского направления (управление и 1-я Заднепровская бригада 1-й Заднепровской Украинской советской дивизии, 2-я отдельная бригада, 3-я Заднепровская бригада 1-й Заднепровской Украинской советской дивизии, Крымская бригада), которые были сведены в 2 штатные дивизии.
 3-я Украинская советская дивизия (бывшие Управление дивизии, 1-я Заднепровская бригада 1-я Заднепровская Украинская советская дивизия и другие части).
 7-я Украинская советская дивизия (бывшая 3-я Заднепровская бригада 1-й Заднепровской Украинской советской дивизии и другие части).

Начинается формирование новых дивизий. 15 апреля командир 3-й Заднепровской бригады Н. Махно назначен командиром 7-й Украинской стрелковой дивизии, Я. З. Покус назначен начальником штаба 7-й Украинской стрелковой дивизии.

После небольшой передышки 3-я Украинская советская дивизия (бывшая 1-я Заднепровская дивизия) снова устремилась вперёд – теперь к Севастополю.

17 апреля дивизия подошла к Малахову кургану. В тылу белых войск наступление дивизии поддержали местные партизанские отряды.

18 апреля 3-я Украинская советская дивизия вступила в Севастополь.

18 апреля председатель Совета Народных Комиссаров В. И. Ленин РСФСР прислал телеграмму председателю Совнаркома Украины X. Г. Раковскому в Киев с предупреждением о планах Дыбенко по занятию Крыма, так как белые войска могут отрезать его дивизию.,

25 апреля приказом по войскам Украинского фронта № 50 начальником 6-й Украинской советской дивизии назначен Н. А. Григорьев.

С 27 апреля 2-я Украинская советская армия Украинского фронта передана в оперативное подчинение Южного фронта.

В конце апреля 3-й Украинской советской дивизии придан Автоброневой дивизион особого назначения при Совете Народных Комиссаров УССР, командир дивизиона А. И. Селявкин.,,

3-я Крымская областная партийная конференция РКП(б), проходившая 28—29 апреля в Симферополе, приняла постановление об образовании Крымской Советской Социалистической Республики. Республика вошла в состав РСФСР. Республиканский центр — в Симферополе.,

5 мая 1919 по решению Временного рабоче-крестьянского правительства Крымской советской социалистической республики сформирована Крымскую советскую армию, вошедшую в состав Украинского фронта. Личный состав дивизии вошёл в состав армии.,,

Командование 
 П. Е. Дыбенко (15.04-05.05.1919)
 С. И. Петриковский (С.И. Петренко) (15.04-05.05.1919)

Примечания

См. также 
 1-я Крымская советская дивизия

Литература 
 Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 50, с. 298.
 Жигалов И. Дыбенко. Жизнь замечательных людей. Серия биографий. Выпуск 18. М., «Молодая гвардия». 1983.
 Краснознамённый Киевский. Очерки истории Краснознамённого Киевского военного округа (1919-1979). Издание второе, исправленное и дополненное. Киев, издательство политической литературы Украины, 1979.
 Бабель Исаак. Избранное. Г. Фрунзе издательство «Адабият». 1990. Конармия. С.55.
 Яроцкий Борис. Дмитрий Ульянов. М., «Молодая гвардия». 1977.
 Гражданская война и военная интервенция в СССР. Энциклопедия. М.: Советская энциклопедия, 1983.
 Центральный государственный архив Советской армии. В двух томах. Том 1. Путеводитель. 1991.
 Савченко В. А. Двенадцать войн за Украину. — Харьков: Фолио, 2006. http://militera.lib.ru/h/savchenko_va/index.html
 Военный энциклопедический словарь. М., Военное издательство, 1984.
 http://militera.lib.ru/memo/russian/selyavkin_ai/05.html Селявкин А. И. В трёх войнах на броневиках и танках. Автоброневой дивизион особого назначения. — Харьков: Прапор, 1981. — 183 с. — 15 000 экз.

Ссылки 
 https://web.archive.org/web/20131029202148/http://grazdansk.abour.ru/1-0-20-00000083-000-0-0.html
 Сайт РККА. Энциклопедия. Репрессированные военнослужащие Красной армии. Комкор. П. 45. Покус Яков Захарович.

Украинские военные формирования
Армия УССР
Красная армия во время Гражданской войны